Альберт Мкртчян: Мкртчян, Альберт Мушегович (1937—2018) — советский, затем армянский театральный и кинорежиссёр, сценарист, брат Фрунзика Мкртчяна.
 Мкртчян, Альберт (Вараздат) Саркисович (1926—2007) — советский режиссёр, сценарист.